Sign o' the Times – album di Prince del 1987
 Sign o' the Times – singolo di Prince del 1987
 Sign o' the Times – film concerto del 1987 diretto da Prince
 Sign o' the Times Tour – tour di Prince del 1987

Pagine correlate 
 Sign of the Times